2 miejscowości w Polsce: 
 Stęszów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wołów 
 Stęszów – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gidle